Argon, een scheikundig element
Argon18, een Canadees fietsmerk
SV Argon, een Nederlandse amateurvoetbalclub
Argon (elf), een elf uit de wereld van J.R.R. Tolkien
Argon (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie van de dikkopjes (Hesperiidae)